Damien Nazon – ex ciclista su strada francese
 Duckens Nazon – calciatore haitiano
 Jean-Patrick Nazon – ex ciclista su strada francese